

Sigle 
 TGR – telegiornale regionale in onda su Rai 3
 Testata Giornalistica Regionale – struttura della Rai composta dalle redazioni regionali

Codici 
 TGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sidi Mahda di Touggourt (Algeria)
 tgr – codice ISO 639-3 della lingua tareng